El término Nopala puede referirse a:

Geografía

Divisiones administrativas

México 
 Nopala de Villagrán, municipio del estado de Hidalgo en México.
 Nopala ciudad y cabecera del municipio homónimo.
 Guadalupe Nopala localidad del municipio de Hueypoxtla en el Estado de México.

Toponimia náhuatl del estado de México
Toponimia náhuatl de Hidalgo